Amis — povo indígena de Taiwan
 Língua amis — língua desse povo
 Les Deux Amis, filme francês de drama romântico intitulado no Brasil como Dois Amigos e em Portugal,Os Dois Amigos
 Amigos — traduzido para o francês como amis

Pessoas 
 Kingsley Amis, um novelista, poeta, professor
 Martin Amis, um escritor britânico
 Suzy Amis, uma atriz e modelo norte-americana

Desambiguação